Chiesa di Sant'Uberto ad Hatzfeld
 Chiesa di Sant'Uberto a Venaria Reale

Pagine correlate 

 Sant'Uberto
 Cappella di Sant'Uberto